Пётр Дьяче́нко:
 Дьяченко, Пётр Гаврилович (1895—1965) — генерал-хорунжий Армии УНР, командир полка «Чёрных запорожцев» Армии УНР, командир Противотанковой бригады «Свободная Украина» в составе Вермахта.
 Дьяченко, Пётр Ефимович (1902—1966) — советский учёный в области машиностроения, доктор технических наук, профессор, лауреат Сталинской премии.